NewYorker er en amerikansk inspireret tysk tøjkæde med 766 butikker fordelt i 27 lande:

Kæden blev startet i 1971 i Flensborg af Friedrich Knapp og har til dato mere end 10.000 medarbejdere verden over.

Butikker i Danmark
Pr. 21. marts 2010:

Eksterne henvisninger 
 NewYorker's officielle Hjemmeside

Tøjbutikskæder i Danmark
Detailvirksomheder fra Tyskland
Beklædningsvirksomheder fra Tyskland